Der Hammerwurf der Frauen bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2016 wurde am 6. und 8. Juli 2016 im Olympiastadion der niederländischen Hauptstadt Amsterdam ausgetragen.

Die dreifache Weltmeisterin (2009/2013/2015) und Olympiasiegerin von 2012 Anita Włodarczyk aus Polen wurde zum dritten Mal in Folge Europameisterin. Sie war darüber hinaus auch EM-Dritte von 2010 und Inhaberin des Weltrekords. Die deutsche Weltmeisterin von 2007, zweifache Vizeweltmeisterin (2009/2011), Olympiazweite von 2012 und Europameisterin von 2010 Betty Heidler errang die Silbermedaille. Bronze ging an Hanna Skydan aus Aserbaidschan.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende EM-Rekord wurde bei diesen Europameisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
Dreißig Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 70,00 m. Fünf Athletinnen übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den sieben nächstplatzierten Sportlerinnen auf zwölf Werferinnen aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So mussten schließlich 68,07 m für die Finalteilnahme erbracht werden.

Gruppe A 

6. Juli 2016, 10:45 Uhr

Gruppe B 
6. Juli 2016, 12:20 Uhr

In der Qualifikation aus Gruppe B ausgeschiedene Hammerwerferinnen:

Finale 
8. Juli 2016, 18:10 Uhr

Weblinks 
 European Athletics Championships – Amsterdam 2016 auf european-athletics.org, abgerufen am 15. März 2020
 European Championship 2016 Amsterdam, Women Hammer Throw auf todor66.com, abgerufen am 15. März 2020
 Track and Field Statistics, EM 2016 auf trackfield.brinkster.net, abgerufen am 15. März 2020
 23. Leichtathletik-Europameisterschaften 2016 in Amsterdam, Niederlande auf ifosta.de, abgerufen am 15. März 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Hammerwurf Frauen